Avon Products – firma kosmetyczna
 Avon Tyres – brytyjski producent opon
 Hrabia Avon

Geografia 
 Avon – dawne hrabstwo w Anglii

Miejscowości we Francji:
 Avon – miasto w regionie Île-de-France
 Avon – miasto w regionie Poitou-Charentes

Miejscowości w USA:
 Avon – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Avon – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Avon – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle
 Avon – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Dare
 Avon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Avon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Avon – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Avon – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Avon – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Avon – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Powell
 Avon – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Avon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Avon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Avon – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Avon – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bon Homme
 Avon – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Avon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Gminy w USA:
 Avon (ang. Avon Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Avon (ang. Avon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Avon (ang. Avon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Avon (ang. Avon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Avon (ang. Avon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Avon (ang. Avon Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Avon (ang. Avon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Avon (ang. Avon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Avon (ang. Avon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Avon (ang. Avon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Rzeki:
 Avon – rzeka w Anglii, w hrabstwach Wiltshire, Hampshire i Dorset, dopływ kanału La Manche
 Avon – rzeka w Anglii, w hrabstwie Devon, dopływ kanału La Manche
 Avon – rzeka w Anglii, w regionie Midlands, dopływ rzeki Severn
 Avon – rzeka w Anglii, w hrabstwach Wiltshire, Somerset i Bristol, dopływ estuarium rzeki Severn
 Avon – rzeka w Szkocji, w hrabstwie Falkirk, dopływ zatoki Firth of Forth
 Avon – rzeka w Szkocji, w hrabstwie Highlands, dopływ rzeki Spey
 Avon – rzeka w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Avon – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Avon – rzeka w Nowej Zelandii
 Avon – rzeka w Australii